Иван Белавин:
 Белавин, Иван Иванович (1852—1930) — старший врач Богословского горного округа.
 Белавин, Иван Николаевич (1902—1947) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Белавин, Иван Саввич (1745—1807) — русский военный и государственный деятель, генерал-поручик, нижегородский губернатор.